Алёна Алексе́ева:
 Алексеева, Алёна Александровна (род. 1989) — российская пловчиха.
 Алексеева, Алёна Сергеевна (род. 1993) — российская пловчиха.